44-й чемпионат Греции прошёл в Глифаде в мае 1995 года.

 Категория: 7-я (средний рейтинг: 2421).

Ilias Kourkounakis выбыл после третьего тура.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Греции по шахматам
1995 год в шахматах
Май 1995 года
Спорт в Греции в 1995 году